Натуральне число 1796
 1796 рік до нашої ери
 1796 рік нашої ери